Mate Bilić (1980), Kroatisch voetballer
 Slaven Bilić (1968), Kroatisch voetballer en voetbaltrainer